Пеннер — фамилия немецкого происхождения. Penner- это топонимическая фамилия, описывающая, где первоначальный владелец владел землей. Название поселения от Penna  недалеко от Лейпцига. Восточно-германский: в некоторых случаях топографическое название (эмигрантов из Зальцбурга) в Восточной Пруссии, эквивалент Baintner, Paintner - «отдельная часть земли или ограждение, принадлежащее деревне».

Известные носители 

Дастин Пеннер (род. 1982) — профессиональный канадский хоккеист

Стенфорд Соломон Пеннер (1921) — американский учёный-физик.

Топонимы 

Пеннер — река в Индии.

Примечания